Arenales peut désigner :

Patronyme 
 Juan Antonio Álvarez de Arenales, connu aussi sous le nom de général Arenales (1770 - 1831), un général argentin d'origine espagnole.

Toponymes

General Arenales : un arrondissement de la province de Buenos Aires ;
 General Arenales : capitale de l'arrondissement homonyme dans la province de Buenos Aires ;
 le río Arenales, un cours d'eau du nord-ouest du pays.

Arenales de San Gregorio, une commune la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

le Cerro Arenales, un volcan.

Arenales, Aguadilla

Arenales : localité de la paroisse civile de Guzmán Guillermo de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Arenales : capitale de la paroisse civile d'Espinoza de los Monteros dans la municipalité de Torres dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme